

Izvori 

 Borislav Bijelić, "Nogomet u Đakovu 1908. – 1962.", Đakovo 2009., 

1953-54
1953-54
Osijek